Krushelnyski ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Krushelnyski (* 1990), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Mike Krushelnyski (* 1960), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer